Mount Rees ist der Name folgender Berge in Antarktika:

 Mount Rees (Crary Mountains) im Marie-Byrd-Land
 Mount Rees (Royal Society Range) im Viktorialand